Anna Palm kan referer til flere personer:

 Sofia Anna Palm de Rosa - svensk maler (1859-1924)
 Anna Martina Palm - svensk billedhugger (1881-1963)